ONP est un sigle pouvant signifier :
 L'Office national des pêches, un établissement public marocain ;
 L'Office national des postes, un établissement public malien ;
 L', dans l'État de Washington aux États-Unis ;
 L'Opérateur national de paye, un service à compétence nationale français ;
 L'Opéra de Paris;
 L'Observatoire National de la Parité, une institution publique sénégalaise